Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en Bahreïn et s'est déroulé du 22 au 31 août 1997.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Barrages

Vainqueurs de poule

Éliminatoires entre  et 3

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 

1997
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 1997
Monde masculin moins de 21 ans
1997 en Asie